Molekulska formula -{C17H19N3O3S}- se može odnositi na:

 Ezomeprazol
 Omeprazol